Tornay ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Tornay im Département Haute-Marne

Tornay ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Tornay (1974–1998), Korporal in der Schweizergarde, siehe Mord an Alois Estermann 

Siehe auch:
 Torney